Duboko je lahko:
 Duboko, Ljubovija (Srbija)
 Duboko, Užice (Srbija)